Mona Mayfair est un personnage créé par Anne Rice, introduit dans Le Lien maléfique, L'Heure des sorcières et Taltos dans la Saga des sorcières et Le Domaine Blackwood et Cantique sanglant dans les Chroniques des vampires. Elle est la quatorzième sorcière du clan Mayfair et est désignée comme l'héritière de la fortune Mayfair.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Elle est la fille d'Alicia (petite-fille de Clay) et de Patrick Mayfair, un cousin germain qui furent tous deux alcooliques. C'est l'arrière-petite-fille de Julien Mayfair.

Elle est décrit comme étant très belle et petite, avec des cheveux roux fluides, des yeux verts et la peau claire.

Elle est née vers 1983. C'est une fille de treize ans qui est en fait une femme accomplie qui ne cache pas son jeu et accumule les amants. Elle a été élevée par son arrière-grand-mère, Evelyne l'ancienne et par sa tante, Gifford Mayfair, la femme de Ryan.

Elle a une obsession pour un personnage de Shakespeare, Ophélie.

Vie de vampire 
Dans le roman, Cantique sanglant, Lestat la transforme en vampire en 2003, pour qu'elle puisse vivre avec son véritable amour, Tarquin Blackwood, pour toujours. Elle a vingt ans quand elle est changée en vampire. Ce qui est encore plus intéressant c'est que Mona a donné naissance à une Taltos, une espèce proche mais néanmoins différente des humains. Les Taltos peuvent être fécondées par des sorcières, dotées de pouvoirs extrêmes, c'est lors de sa relation avec Michael Curry, sorcier ayant également engendré un Taltos avec Rowan Mayfair, que la fécondation s'est faite.

Mona Mayfair est morte, détruite par le feu en 2013.

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Magicien ou sorcier de fiction
Personnage de fiction créé en 1990